Cinque navi da guerra della Royal Navy hanno avuto il nome di HMS Norfolk, dal Duca di Norfolk o dalla Contea di Norfolk. Il motto è "Serviens servo" latino per "Servendo, proteggo".

 La prima Norfolk fu un vascello di terza classe da 80 cannoni varato nel 1693. Venne ricostruito completamente nel 1728 e dal 1755 assunse il nome di HMS Princess Amelia. Venne utilizzata per servizio in porto dal 1777 e trasferita alle Dogane nel 1788.
 La seconda Norfolk fu un vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1757 e demolito nel 1774.
 La terza Norfolk fu un incrociatore pesante Classe County varato nel 1928 e demolito nel 1950.
 La quarta Norfolk fu un cacciatorpediniere Classe County varato nel 1967. Nel 1982 venne radiato e venduto al Cile, cambiando nome in Capitán Prat. Nel 2006 è stato radiato e venduto per essere demolito. 
 La quinta Norfolk è una fregata Type 23 varata nel 1987. Nel 2004 è stata venduta al Cile, dove presta servizio come Almirante Cochrane dal 2006.

Norfolk